О́лушевые () — семейство морских птиц из отряда олушеобразных. Отличные летуны, они проводят большую часть своей жизни над открытым морем.

Описание 
По величине олушевые варьируют от средних до крупных размеров. У самого мелкого вида, бурой олуши, длина тела составляет 64 см, а масса — 725 г. Самый крупный вид, северная олуша, достигает длины 100 см и массы до 3,6 кг. У всех обтекаемая форма тела, короткая шея и клинообразный хвост.

Оперение чаще всего чёрное, бурое и белое. Для видов из рода Morus характерен жёлтый цвет шеи и головы. Кроме того, на шее и голове бывают не покрытые перьями места, пёстро окрашенные и принимающие, особенно в периоды спаривания, яркие оттенки. Половой диморфизм не затрагивает окраску перьев, однако проявляется в других признаках: цвет клюва и глаз у некоторых видов различается, кроме того, самки в среднем крупнее самцов. Оперение молодых птиц в большинстве случаев темнее, чем у взрослых особей. Единственным исключением является олуша Абботта, у которой взрослые и молодняк выглядят одинаково.

Клюв у олуши длинный, сильный и конусообразный. Его острые края способны удерживать скользкую добычу, к примеру рыб. У олуши Абботта к тому же кончик клюва крючковато загнут. Глаза обращены вперёд, что обечспечивает хорошее стереоскопическое зрение. Непосредственные ноздри закрыты, однако у олушей есть ещё одна пара ноздрей, которые способны закрываться при нырянии специальными клапанами.

Длинные узкие крылья расположены относительно далеко сзади. С их помощью олуши умело парят в сильных потоках воздуха. Для взлёта особенно крупные виды нуждаются в разбеге. При штиле им нередко не удаётся взлететь. Приземление выглядит, как правило, неуклюже и даже может заканчиваться плачевно, так как узкие крылья не позволяют выполнять быстрых манёвров. Ноги также расположены относительно сзади, поэтому ходят олуши, переваливаясь с ноги на ногу. Однако при нырянии и плавании ноги оказывают значительную помощь. Четыре пальца на ногах, как у всех пеликанообразных, соединены перепонкой.

Образ жизни 
Эти птицы пикируют в воду с высоты примерно 30 м, складывают крылья за 0,1 с и ныряют со скоростью до 86 км/ч. Они погружаются на глубину до 10 м и движутся под водой со скоростью до 50 км/ч.

Классификация 
Виды семейства олушевых относят к 3 родам Morus, Sula и Papasula. Вместе с северной и капской олушами австралийская олуша принадлежит к роду Morus. Следующая кладограмма отражает результаты молекулярного анализа, проведённого учёными Friesen и Anderson, которые подтверждают это разделение:

 Sulidae (Олуши)
  |
  |--+-- Morus
  |  |    |
  |  |    |-- Северная олуша
  |  |    `--+-- Капская олуша
  |  |       `—Австралийская олуша
  |  |
  |  `-- Papasula (Олуша Абботта)
  |
  `-- Sula
       |
       |-- Красноногая олуша
       `--+-- Бурая олуша
          `--+-- Голуболицая олуша
             `--+-- Перуанская олуша
                `-- Голубоногая олуша

Список видов 
Международный союз орнитологов выделяет в семействе 10 видов:
 Род Morus
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 Род

Примечания

Литература 
 Josep del Hoyo et al.: Handbook of the Birds of the World, Band 1 (Ostrich to Ducks). Lynx Edicions, 1992, ISBN 84-87334-10-5
 J. Bryan Nelson: Pelicans, Cormorants and their relatives. Oxford University Press, 2005, ISBN 0-19-857727-3

 
Семейства птиц